Ripley megye (Indiana)
Ripley megye (Missouri)